Balato – comune della Guinea
Balato – spada indonesiana